Municipio de Hopewell puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Hopewell (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Greene.
 Municipio de Hopewell (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Marshall.
 Municipio de Hopewell (condado de Cumberland, Nueva Jersey), un municipio ubicado en el condado de Cumberland.
 Municipio de Hopewell (condado de Mercer, Nueva Jersey), un municipio ubicado en el condado de Mercer.
 Municipio de Hopewell (condado de Licking, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Licking.
 Municipio de Hopewell (condado de Mercer, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Mercer.
 Municipio de Hopewell (condado de Muskingum, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Muskingum.
 Municipio de Hopewell (condado de Perry, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Perry.
 Municipio de Hopewell (condado de Seneca, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Seneca.
 Municipio de Hopewell (condado de Beaver, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Beaver.
 Municipio de Hopewell (condado de Bedford, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Bedford.
 Municipio de Hopewell (condado de Cumberland, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Cumberland.
 Municipio de Hopewell (condado de Huntingdon, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Huntingdon.
 Municipio de Hopewell (condado de Washington, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Washington.
 Municipio de Hopewell (condado de York, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de York.